Níobe () é uma personagem da Mitologia Grega, filha de Tântalo e Dione e esposa de Anfião, rei de Tebas.

Tântalo, seu pai era filho de Zeus (Júpiter para os romanos) e Plota, princesa da Lídia e filha de Himas. Sua mãe era Dione, filha de Atlas; Tântalo e Dione também eram os pais de Pélope.

Diz a mitologia que por ser muito fértil, Níobe teve catorze filhos (sete homens e sete mulheres), que ficaram conhecidos como "nióbidas".

O povo de Tebas se reuniu para render tributo a Leto (Latona para os romanos). Eis que Níobe aparece insultando a deusa, que só teve dois filhos, Apolo e Ártemis, sendo estes tios de Níobe, já que a rainha era neta de Zeus e seu pai filho deste. A rainha disse:

E o povo obedeceu.

Leto indignou-se com a audácia da mortal, e implorou vingança a seus filhos, que eram arqueiros. Apolo e Ártemis, então, mataram todos os sete filhos de Níobe. Quando soube, pranteando os filhos junto com as irmãs deles, exclamou:

Mal acabou de dizer essas palavras, novas flechas caíram, matando todas as filhas moças, menos a caçula Clóris. A desesperada mãe implorou:

Mas a seta fatal já havia sido disparada.

O fato deixou Zeus compadecido com a dor de Níobe e a transformou numa rocha, mas ela ainda chorava a perda dos filhos, vertendo água constantemente numa nascente.

Árvore genealógica baseada em HiginoHigino, Fabulae, XI, Filhos de Níobe:

Ligações externas 
 

Niobe
Lídia